Usatove puede referirse a:
Usatove, pueblo ucraniano en el Raión de Biliaivka del óblast de Odesa; o
Usatove, aldea ucraniana en el Raión de Biliaivka del óblast de Odesa.